Seznam vrcholů v Tribeči zahrnuje pojmenované tribečské vrcholy s nadmořskou výškou nad 600 m. K sestavení seznamu bylo použito map dostupných na stránkách hiking.sk.

Seznam vrcholů

Související články 
 Seznam vrcholů v Pohronském Inovci
 Seznam vrcholů ve Vtáčniku

Reference 

 
Tribeč
Tribeč